Un lambrequin (issu de lambeau) désigne notamment :
 en décoration (lambrequin), la découpure d’étoffe constituée d'une bordure à festons parfois garnie de franges, de houppes et de glands suspendus par une tringle dans sa partie supérieure et servant de motif d’ornementation pour décorer une galerie de fenêtre ou un ciel de lit. Le principe a été repris et la réalisation bénéficie de la technologie moderne pour la fabrication d'auvents et de stores (pour magasins ou vérandas), ainsi que de parasols et chapiteaux de toile (barnums) ;
 dans un théâtre, un lambrequin ornait la partie supérieure de la scène. Le lambrequin d'étoffe d'origine est devenu une structure plane en bois ou métal, découpée et peinte de façon à simuler une tenture décorative ;
 en architecture, un lambrequin désigne un ornement découpé, souvent ajouré, soit en bois soit en métal, bordant un avant-toit en saillie ou le haut d'une fenêtre ;
 dans les arts de la table, le lambrequin désigne aussi le pourtour orné de la vaisselle, par exemple des assiettes ou des tasses ;
 en héraldique, les lambrequins sont de longs rubans festonnés (censément du lin) partant du heaume et entourant l'écu.

Galerie

Notes et références